Парламентские выборы в Монако состоялись 3 февраля 2008 года. Большинство получила коалиция Союз за Монако.

Результаты 
Результаты выборов в Национальный совет Монако, прошедших 3 февраля 2008 года:

См. также 
 Национальный совет Монако

Примечания 

Монако
Парламентские выборы в Монако
События 3 февраля
Февраль 2008 года
2008 год в Монако